Huch steht für:

 Huch (Interjektion), eine Interjektion
 Huch, einen deutschen Familiennamen
 HUCH!, einen Verlag für Gesellschaftsspiele
 HUch!, die Zeitung der studentischen Selbstverwaltung an der Humboldt-Universität zu Berlin

HUCH!